(mot anglais pouvant être traduit par éclair blanc en français) peut faire référence à :

, terme argotique anglophone pour désigner l'alcool de contrebande
, design aéronautique,
, ancienne marque de cidre vendue au Royaume-Uni,
, une voiture électrique,
White Lightning, surnom de ,
White Lightning, sorte de Psilocybe cubensis,

Musique 
, un groupe américain de rock psychédélique,
 White Lightning (1992), une chanson de Def Leppard,
 White Lightning (1959), une chanson de The Big Bopper.

Cinéma 
 White Lightnin' (2009),
 White Lightning, titre en anglais de Les Bootleggers (1973),
  (1953).

Homonymie de titre